Софья Михайловна Переяславцева (17 сентября 1849, Воронеж — 1 декабря 1903, Одесса) — зоолог, заведующая Севастопольской биологической станцией (1880—1891), вторая женщина в мире во главе научного учреждения (после Е. Воронцовой-Дашковой, которая возглавляла Петербургскую АН).

Биография 
Софья Михайловна Переяславцева имела дворянское происхождение и была дочерью офицера. В 1869 окончила Курскую гимназию. В 1872 году публикует две свои первые научные статьи об инфузориях г. Харькова и чешуекрылых Воронежской губернии. Высшее образование получила в Цюрихском университете, в котором окончила курс в 1875 году со степенью доктора философии по теме «О строении и форме органа обоняния у рыб». В 1876 году возвращается в Россию и живёт в Санкт-Петербурге. 

С 1881 по 1891 годах заведовала Севастопольской биологической станцией, а последние годы работала на биологических станциях в Роскофе и в Неаполе. На Неаполитанской станции Переяславцева изучает строение кольчатого червя Nerilla antennata. В 1883 году за монографию по турбелляриям получает премию им. К. Ф. Кесслера. В 1902 году за работу по эмбриональному развитию скорпионов получает премию им. Е. К. Фреймут-Кандинской. В 1903 году преподавала в Новороссийском университете в Одессе. Основные научные исследования посвящены вопросам морфологии, систематики, эмбриологии беспозвоночных, изучению фауны Чёрного моря. Впервые детально изучила эмбриональное развитие бескишечных ресничных червей, установила эктодермальное происхождение нервной системы. Изучала эмбриологию ракообразных и паукообразных. Описала около 40 новых для науки видов беспозвоночных, в том числе:

Публикации 
Напечатала ряд исследований по зоологии, из которых наиболее известны:
 «Protozoa Чёрного моря» («Записки Новорос. общ. естествоиспытателей», Одесса, т. X, 1886),
 «Études sur le développement des Amphipodes» («Bull. de la Soc. Impér. des Naturalistes de Moscou», 1888),
 «Monographie des Turbellariés de la Mer Noire» («Записки Новорос. общ. естествоиспытат.», Одесса, т. XVII, 1893),
 «Mémoire sur l’organisation de la Nerilla antennata O. Schm.» («Ann. des Sciences natur.», т. I, 1896).

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Цюрихского университета
Зоологи Российской империи
Похороненные на 1-м Христианском кладбище Одессы
Сотрудники Севастопольской биостанции